Болгари на території Болгарії — болгари, що проживають, або історично проживали на теренах сучасної Болгарії. За підсумками Всеболгарського перепису населення 2011 року, серед громадян Болгарії налічувалося 5 664 624 болгар за національністю, що становило 76,9 % всього населення.

Чисельність і частка 

Чисельність і частка болгар за переписом населення Болгарії за ці роки:

Області 

Чисельність і частка болгар по області, за даними перепису населення за ці роки:

Общини 

Частка болгар по общинах, за даними перепису населення за ці роки (%):

Див. також 

 Населення Болгарії

Примітки 

Народи Болгарії
Болгари